Сан Мартин Уамелулпам има више значења:

 Општина Сан Мартин Уамелулпам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Уамелулпам (Сан Мартин Уамелулпам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику